

Geografie 
 Downtown (stad), de kern, het centrum of het zakendistrict van een stad
 Downtown (Seattle), een stadsdistrict in Seattle

Muziek 
 Downtown (album van Petula Clark) (1965), een album van de Engelse zangeres Petula Clark
 Downtown (nummer van Petula Clark) (1965), een single van Petula Clark, afkomstig van bovenstaand album
 Downtown (Neil Young) (1995), een single van Neil Young
 Downtown (Peaches) (2006), van de Canadese zangeres Peaches
 Downtown (Macklemore & Ryan Lewis) (2015), een single van het Amerikaanse duo Macklemore & Ryan Lewis

Film en televisie 
 Downtown (1990), een Amerikaanse film van regisseur Richard Benjamin
 Downtown (televisieserie), een televisieserie van MTV aan het eind van de jaren negentig van de twintigste eeuw